Stunde der Entscheidung ist Titel folgender Werke:
 Stunde der Entscheidung (Fernsehserie) (Kraft Suspense Theatre), US-amerikanische Fernsehserie (1963–1965) 
 Stunde der Entscheidung (2006), deutscher Fernsehfilm von Michael Rowitz (2006) 
 Stunde der Entscheidung, Alternativtitel von Semmelweis – Retter der Mütter, deutscher Spielfilm von Georg C. Klaren (1950)

Siehe auch:
 Stunden der Entscheidung, Begriffsklärung